Koukkujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Koukkujärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (7,04 ha)
Koukkujärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Koukkujärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Koukkujärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (14,1 ha)

Finland
 Koukkujärvi (sjö i Finland)

Se även
Kroksjön
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn